Aufmuth ist der Familienname folgender Personen:

 Johann Leonhard Aufmuth, deutscher Bildhauer der in Frankfurt am Main lebte und arbeitete
 Harald Aufmuth, deutscher Techno-DJ und Musiker.
 Martin Aufmuth (* 1974), deutscher Lehrer